Joulukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joulukari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Joulukari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar